Ізю́мська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах колишнього СРСР. Назва — на честь міста Ізюм Харківської області.

Ізюмська вулиця — вулиця в місті Москві.

Ізюмська вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 2-а Ізюмська вулиця — вулиця в місті Дніпрі.

 Ізюмська вулиця — вулиця в місті Києві.
 Ізюмська вулиця — вулиця в місті Харкові.
 Ізюмська вулиця — вулиця в місті Чернівцях.

Вулиці